В 2013 году женская сборная России по волейболу приняла участие в трёх официальных турнирах, проводимых под эгидой ФИВБ и ЕКВ.

Турниры и матчи

Гран-при 

Россия: Бородакова (4 очка), Пасынкова (8), Обмочаева (19), Панкова, Кошелева (2), Шляховая (6), Малова — либеро. Выход на замену: Исаева, Матиенко (1), Чаплина (9), Малых (1), Заряжко (5).  
США: Э.Глэсс, Джиббмейер, Хильдебранд, Фосетт, Хилл, Паолини, Мияширо — либеро. Выход на замену: Лихтман, Мёрфи, Хоггланд.

Россия: Заряжко (11), Матиенко (1), Обмочаева (25), Чаплина (13), Кошелева (21), Шляховая (9), Малова — либеро. Выход на замену: Бородакова, Пасынкова (1), Малых, Панкова (2).  
Бразилия: Жусели, Дани Линс, Аденизия, Габи, Моник, Фе Гарай, Камила Брайт — либеро. Выход на замену: Мишель, Шейла, Фабиола.

Россия: Заряжко (16), Матиенко (5), Обмочаева (20), Чаплина (13), Кошелева (9), Шляховая (14), Малова — либеро. Выход на замену: Панкова (1), Малых (5), Пасынкова (8).  
Польша: Розицка, Качор, Ефименко, Радецка, Каколевска, Сковроньска-Долата, Май — либеро. Выход на замену: Конечна, Сечка, Волош, Токарска.

Россия: Заряжко (8), Матиенко (1), Обмочаева (22), Чаплина (10), Кошелева (21), Шляховая (9), Малова — либеро, Крючкова — либеро. Выход на замену: Исаева (5), Панкова, Пасынкова (1).  
Италия: Сорокайте, Гуиджи, Синьориле, К.Бозетти, Арригетти, Костагранде, М.Ди Дженнаро — либеро. Выход на замену: Барчеллини, Камера, Кирикелла, Фьорин.

Россия: Заряжко (16), Матиенко (5), Обмочаева (20), Чаплина (13), Кошелева (9), Шляховая (14), Малова — либеро, Крючкова — либеро. Выход на замену: Исаева (5), Панкова, Пасынкова (1).  
Таиланд: Нуэкчанг, Тинкао, Ситтирак, Апиньяпонг, Томком, Кантхонг, Панной — либеро. Выход на замену: Чайсри, Коэтпрат, Конгйот.

Россия: Заряжко (2), Пасынкова (9), Обмочаева (20), Панкова, Чаплина (8), Шляховая (5), Малова — либеро, Крючкова — либеро. Выход на замену: Бородакова (5), Исаева (1), Матиенко (3), Дианская.  
Куба: Варгас, Паласио, Лескай, Крус Перес, Хьель, Альварес, Боррель — либеро. Выход на замену: Вильчес, Матьенсо, Рохас.

Россия: Заряжко (15), Обмочаева (21), Панкова, Чаплина (12), Кошелева (13), Шляховая (14), Малова — либеро, Крючкова — либеро. Выход на замену: Пасынкова (2), Матиенко (2), Малых (5), Бородакова.  
Германия: Вайсс, Бринкер, Сушке-Фойгт, Фюрст, Байер, Козух, Дюрр — либеро. Выход на замену: Ханке, Гиппе, Брандт, Гертис, Искьердо.

Россия: Заряжко (9), Матиенко (2), Обмочаева (10), Чаплина (5), Кошелева (13), Шляховая (7), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Пасынкова (5), Панкова, Малых (2), Бородакова (2).  
Пуэрто-Рико: Роса, Руис, К.Осасио, Валентин, Ш.Осасио, Моралес, Венегас — либеро. Выход на замену: Ногерас, Хименес, Кесада, Рейес.

Россия: Заряжко (2), Матиенко, Обмочаева (31), Чаплина (8), Кошелева (15), Шляховая (9), Крючкова — либеро. Выход на замену: Бородакова (7), Пасынкова (3), Панкова (1), Малых (4).  
Таиланд: Нуэкчанг, Тинкао, Ситтирак, Апиньяпонг, Томком, Кантхонг, Буакэо — либеро, Панной — либеро. Выход на замену: Чайсри, Коэтпрат, Кеавбундит, Конгйот.

После годичного перерыва сборная России вновь была среди участников Гран-при. В новый сезон российская национальная команда вошла значительно обновлённой. По сравнению с последним официальным турниром, которым для сборной стал Олимпийский волейбольный турнир 2012 года, в заявке команды на Гран-при осталось только 5 волейболисток — Обмочаева, Кошелева, Крючкова, Бородакова и Матиенко. Взяли паузу в выступлениях за сборную Гамова и Соколова, временно прервала игровую карьеру Перепёлкина, завершили выступления Эстес и Махно, из-за травмы выбыла Старцева. Новый главный тренер Юрий Маричев привлёк в национальную команду сразу 9 новичков, для 8 из которых Гран-при-2013 стал дебютом в сборной на официальных соревнованиях.

Турнир для российской команды начался с двух поражений. И хотя в последующих 7 матчах сборная России одержала 7 побед, этого для выхода в финальную стадию Гран-при не хватило.

Чемпионат Европы 

Россия: Матиенко (1), Обмочаева (20), Чаплина (6), Кошелева (17), Ю.Морозова (10), Шляховая (12), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Пасынкова (8), Панкова, Малых (2), Дианская (2).
Белоруссия: Тумас, Пальчевская, Горелик, Шевченко, Молосай, Барышевич, Павлюковская — либеро. Выход на замену: Калиновская, Цупранова, Михайленко, Емельянчик, Маркевич.

Россия: Обмочаева (24), Панкова (4), Чаплина (6), Кошелева (19), Ю.Морозова (11), Шляховая (10), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Пасынкова (7), Малых, Дианская (2).
Хорватия: Грбац, Топич, Ерков, Милош, Попович, Поляк, Малевич — либеро. Выход на замену: Брчич.

Россия: Пасынкова (11), Обмочаева (9), Панкова (2), Кошелева (6), Ю.Морозова (8), Шляховая (5), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Малых, Дианская (4), Чаплина (8), Исаева (6).
Азербайджан: Коваленко, Алиева, Абдулазимова, Гасимова, Маммадова, Рахимова, Коротенко — либеро. Выход на замену: Хабибова, Гурбанова, Каримова.

Россия: Пасынкова (7), Обмочаева (18), Панкова (2), Кошелева (16), Ю.Морозова (8), Шляховая (8), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Малых, Дианская (1), Чаплина (2).
Турция: Токатиоглу, Токсой, Сонсырма-Кырдар, Айдемир, Джансу, Дарнель, Карадайи — либеро. Выход на замену: Услупехливан, Чемберджи-Кырдар, Онал-Пашаоглу.

Россия: Пасынкова (11), Обмочаева (10), Панкова (3), Кошелева (13), Ю.Морозова (12), Шляховая (7), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Малых, Дианская, Чаплина.
Сербия: Бракочевич, Крсманович, Молнар, Огненович, Николич, Рашич, Чебич — либеро. Выход на замену: Малагурски, Велькович, Малешевич, Живкович, Белица.

Россия: Пасынкова (11), Обмочаева (28), Панкова (4), Кошелева (19), Ю.Морозова (8), Шляховая (7), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Малых, Дианская, Чаплина (3), Исаева (2).
Германия: Вайсс, Бринкер, Сушке-Фойгт, Фюрст, Байер, Козух, Дюрр — либеро. Выход на замену: Гиппе, Ханке, Томсен, Брандт, Гертис.

На чемпионат Европы 2013 сборная России ехала, не имея, в отличие от прошлых континентальных первенств, статуса одного из фаворитов. К тому же из-за травм команда потеряла двух основных игроков — Ирину Заряжко (в последнем матче Гран-при) и Анну Матиенко (в первом же матче Евро), оставшись лишь с одной связующей — Екатериной Панковой. Тем не менее, удивив многих специалистов, российская команда после 12-летнего перерыва вернула себе звание сильнейшей на европейском континенте. Во всех 6 сыгранных на турнире матчах сборная России одержала победы, а на стадии плей-офф последовательно переиграла всех трёх призёров предыдущего чемпионата — Турцию, Сербию и, в решающем поединке, Германию. Самым ценным игроком Евро была признана Татьяна Кошелева, а приз лучшей связующей получила Екатерина Панкова.

Всемирный Кубок чемпионов 

Россия: Соколова (9), Панкова (1), Пасынкова (7), Ю.Морозова (5), Малых (16), Шляховая (8), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Старцева (1), Дианская (3), Чаплина (7), Исаева (8). 
Япония: Накамути, Кимура, Исии, Синабэ, Сакода, Отакэ, Сато — либеро. Выход на замену: Нагамуцу, Оуми, Ивасака.

Россия: Соколова (16), Панкова (3), Чаплина (19), Ю.Морозова (11), Малых (9), Шляховая (5), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Старцева, Дианская (8), Исаева (7), Пасынкова. 
Доминиканская Республика: Варгас, Марте Фрика, Ариас Перес, Ривера Бренс, Мамбру, де ла Крус, Кастильо — либеро. Выход на замену: Эченике, Бинет, Мартинес, Пенья, Ферсола.

Россия: Соколова (22), Панкова (3), Чаплина (10), Ю.Морозова (7), Малых (26), Шляховая (12), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Старцева, Дианская, Исаева (1), Пасынкова. 
США: Э.Глэсс, Джиббмейер, Хильдебранд, Ларсон, Мёрфи, Паолини, Бэнуорт — либеро. Выход на замену: Лихтман, Хилл, Хоггланд, Фосетт, Джэксон.

Россия: Соколова (13), Панкова (1), Чаплина (8), Ю.Морозова (9), Малых (16), Шляховая (8), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Старцева, Исаева (1), Дианская (6), Пасынкова (1). 
Бразилия: Фабиана, Аденизия, Наталья, Шейла, Фе Гарай, Фабиола, Фаби — либеро. Выход на замену: Мишель, Тандара, Моник, Валевска.

Россия: Соколова (11), Панкова, Чаплина (3), Ю.Морозова (14), Малых (19), Шляховая (15), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Старцева, Пасынкова (7), Дианская, Исаева. 
Таиланд: Нуэкчанг, Тинкао, Ситтирак, Апиньяпонг, Томком, Кантхонг, Буакэо — либеро, Панной — либеро. Выход на замену: Чайсри, Коэтпрат.

Выиграв чемпионат Европы, сборная России после 12-летнего перерыва получила возможность выступить в розыгрыше Всемирного Кубка чемпионов. Турнир проводился по круговой системе с участием 6 сборных — четырёх победителей континентальных чемпионатов, а также хозяек соревнований сборной Японии и приглашённой сборной Доминиканской Республики. По сравнению с европейским первенством состав российской команды вынужденно изменился. По прежнему из травм вне игры оставались Заряжко и Матиенко, по медицинским показателям пропускали турнир две лучшие нападающие Кошелева и Обмочаева. Вернулись в сборную опытнейшая нападающая Любовь Соколова и связующая Евгения Старцева. Выступление сборной России в розыгрыше Кубка оказалось неудачным — всего одна победа в пяти матчах и итоговое 4-е место. В символическую сборную турнира была включена центральная блокирующая российской национальной команды Юлия Морозова.

Итоги 
Всего на счету сборной России в 2013 году 20 официальных матчей. Из них выиграно 14, проиграно 6. Соотношение партий 50:30. Соперниками россиянок в этих матчах были национальные сборные 15 стран.

Состав 
В скобках после количество игр указано число матчей, проведённых волейболисткой в стартовом составе + в качестве либеро.

 Главный тренер — Юрий Маричев.
 Тренер — Игорь Курносов.

Всего в 2013 году в составе сборной России в официальных турнирах играло 17 волейболисток, представлявших 8 клубов. Во всех проведённых сборной матчах на этих турнирах принимали участие Анастасия Шляховая, Екатерина Панкова, Виктория Чаплина и Александра Пасынкова, причём Шляховая неизменно выходила в стартовом составе.

Другие турниры 
  Montreux Volley Masters. 28 мая—2 июня.  Монтрё
 Групповой этап — Китай 3:1, Бразилия 0:3, Швейцария 3:0.
 Полуфинал — Италия 3:2. Финал — Бразилия 0:3. Итог — 2-е место.

Состав сборной России: А.Пасынкова, Д.Исаева, И.Заряжко, А.Матиенко, В.Гончарова, К.Бондарь, Е.Панкова, В.Чаплина, Н.Дианская, Н.Малых, А.Виноградова, А.Малова, А.Шляховая.

 Кубок первого президента России Б. Н. Ельцина по волейболу. 26—30 июня.  Екатеринбург.
 Групповой этап — Япония 3:0, Куба 3:0.
 Полуфинал — Доминиканская Республика 3:0. Финал — Италия 3:1. Итог — 1-е место.

Состав сборной России: М.Бородакова, А.Салина, Д.Исаева, И.Заряжко, А.Пасынкова, Н.Обмочаева, К.Бондарь, Е.Панкова, В.Чаплина, Н.Малых, А.Малова, А.Шляховая.

Ссылки и источники 
 Розыгрыш Гран-при 2013 на сайте ФИВБ
 Чемпионат Европы 2013 на сайте ЕКВ
 Всемирный Кубок чемпионов 2013 на сайте ФИВБ

Матчи женской сборной России по волейболу по годам
Спорт в России в 2013 году